Беділа () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.
 Беділа () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Валя-Яшулуй.